Хоря () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Хоря () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Хоря.
 Хоря () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Саніслеу.